St Clair steht für: 

 St Clair (New South Wales), ein Stadtteil von Sydney, im australischen Bundesstaat New South Wales

St Clair ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald St Clair, 16. Lord Sinclair (1875–1957), britischer Peer und Politiker
 Hamish St. Clair Daniel (* 1953), britischer Diplomat, siehe Hamish Daniel
 Harvey St Clair (* 1998), schottischer Fußballspieler 
 Mabel St Clair Stobart (1862–1954), britische Frauenrechtlerin und Autorin

Siehe auch:
 Saint Clair
 St. Claire